Рассохи — название населённых пунктов.

Россия 
 Рассохи — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Рассохи — деревня в Берёзовском районе Пермского края.
 Рассохи — деревня в Добрянском районе Пермского края.
 Рассохи — деревня в Усольском районе Пермского края.
 Рассохи — деревня в Опочецком районе Псковской области.

Украина 
 Рассохи — село в Перемышлянском районе Львовской области

Также Рассохи — название озера в Шуйском районе Ивановской области.

См. также 
 Россохи